est le troisième album live du groupe suédois de death metal symphonique Therion, publié le  par Nuclear Blast.

Liste des chansons

CD

DVD 

Documentaire

Références 

Album publié par Nuclear Blast
Album de Therion
Album live sorti en 2009